

Tabella riassuntiva

Risultati

Andata

Ritorno

Collegamenti esterni 
 
 

 
 1968